Ле-Бушаж — коммуна во Франции, департамент Изер
 Ле-Бушаж — коммуна во Франции, департамент Шаранта